El término Primorski  puede referirse a:

Primorski (Daguestán), localidad de la república de Daguestán, en Rusia.
Primorski (Karelia), localidad de la república de Karelia, en Rusia.
Primorski (Primorsko-Ajtarsk, Krasnodar), localidad del raión de Primorsko-Ajtarsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Primorski (Temriuk, Krasnodar), localidad del raión de Temriuk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Primorski (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Primorski (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Primorski (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Primorski (Kalach, Volgogrado), localidad del raión de Kalach del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Primorski (Kotélnikovo, Volgogrado), localidad del raión de Kotélnikovo del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Primorski (Ucrania), localidad del Ucrania.